Uberaba —  município brasileiro
 Uberaba (Curitiba) — bairro brasileiro
 Uberaba Sport Club — clube de futebol brasileiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes